Eristalinus   — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Глаза с тёмными пятнами. Щиток чёрный.

Систематика 
В составе рода:
 Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)
 Eristalinus aequalis (Adams, 1905)
 Eristalinus arvorum (Fabricius, 1787)
 Eristalinus cerealis Fabricius, 1805
 Eristalinus dissimilis (Adams, 1905)
 Eristalinus dubiosus (Curran, 1939)
 Eristalinus fuscicornis (Karsch, 1887)
 Eristalinus hervebazini Kløcker, 1926
 Eristalinus japonica van der Goot, 1964
 Eristalinus kyokoae Kimura, 1986
 Eristalinus longicornis (Adams, 1905)
 Eristalinus megacephalus (Rossi, 1794)
 Eristalinus modestus (Wiedemann, 1818)
 Eristalinus myiatropinus (Speiser, 1910)
 Eristalinus quinquelineatus (Fabricius, 1781)
 Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758)
 Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)
 Eristalinus tarsalis (Macquart, 1855)
 Eristalinus trizonatus (Bigot, 1858)

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых